Luís de Matos (mágico) — ilusionista português
 Luís José de Matos — (1860-1926) fundador do racionalismo cristão
 Luís de Matos Monteiro da Fonseca — diplomata de Cabo Verde